Список книг серии «Ужастики» (), автором которых является американский писатель Роберт Лоуренс Стайн.

Приведённый ниже список книги демонстрирует их последовательность в том порядке, в котором они выходили в России.

Книги 

Книжные серии
Литература ужасов
Детская литература

Ссылки 
Официальный сайт